US Open 2015 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner. Det er den 135. udgave af US Open og den fjerde Grand Slam-turnering i 2015. Den bliver spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing, Queens, New York City, USA i perioden 31. august – 13. september 2015.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Roger Federer med 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, og som dermed sikrede sig sin anden US Open-titel i herresingle og sin 10. grand slam-titel i alt i karrieren.

Damesingletitlen blev vundet af Flavia Pennetta, som vandt finalen over Roberta Vinci med 7-6, 6-2, og som dermed vandt sin første grand slam-titel i damesingle i karrieren, og den anden grand slam-titel i alt. Begge finalister var i deres første grand slam-finale i damesingle, og de var samtidig (som nr. 28 og 43 på verdensranglisten) de tredje- henholdsvis femtelavest rangerede finalister i US Open-mesterskabet i damesingle i den åbne æra. Den forsvarende mester i damesingle, topseedede Serena Williams, havde muligheden for at blive den første spiller, der vandt alle fire grand slam-titler i damesingle i samme kalenderår, siden Steffi Graf udførte bedriften i 1988, men hun tabte i semifinalen til Roberta Vinci med 6-2, 4-6, 4-6.

Herredoubleturneringen blev vundet af Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som vandt deres første grand slam-titel, og som samtidig blev det første rent franske doublepar, der vandt en US Open-titel. I finalen besejrede franskmændene Jamie Murray og John Peers.

Mesterskabet i damedouble blev vundet af Martina Hingis og Sania Mirza, som i finalen besejrede Casey Dellacqua og Jaroslava Sjvedova, og som dermed ikke tabte et eneste sæt i turneringen. Dette var Hingis og Mirzas anden grand slam-titel som par.

Mixed double-mesterskabet gik til Martina Hingis og Leander Paes, som i finalen besejrede Bethanie Mattek-Sands og Sam Querrey. Det schweizisk-indiske par havde tidligere i 2015 også vundet titlerne i Australian Open og Wimbledon-mesterskaberne, og de blev dermed det første mixed double-par i 45 år, der opnåede at vinde mindst tre grand slam-titler i løbet af et kalenderår. Sejren var schweizerens 19. grand slam-titel i alt i karrieren, mens Paes i alt nåede op på 17 grand slam-titler i sin karriere, heraf 9 i mixed double, hvilket ingen anden mand tidligere har præsteret i den åbne æra.

USTA Billie Jean King National Tennis Centers tredjestørste bane, Grandstand, lagde for sidste gang bane til kampe ved US Open, eftersom den efter mesterskabet blev revet ned som en del af en større plan for at modernisere anlægget.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2015 androg $ 42.253.400 inkl. per diem, hvilket var en stigning på 10,4 % i forhold til året før.

Der var endvidere afsat $ 570.000 til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner og $ 1.478.000 til per diem-udbetalinger.

Bonuspræmier 

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i både herre- og damesingle i US Open Series 2015, afhængig af deres resultat i US Open, som anført nedenfor. Der blev i alt udbetalt $ 1.090.000 i bonuspræmier.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 

 US Open

Noter 

US Open 2015 (tennis)
WTA Tour 2015
ATP World Tour 2015